Десото (округ, Флорида)
Десото (округ, Міссісіпі)
Десото (округ, Луїзіана)